es el nombre de varios barrios de Japón.

Se puede referir a:
Higashi-ku (Fukuoka)
Higashi-ku (Hamamatsu)
Higashi-ku (Hiroshima)
Higashi-ku (Nagoya)
Higashi-ku (Niigata)
Higashi-ku (Sakai)
Higashi-ku (Sapporo)
Higashi-ku (Okayama)